Xiashi bezeichnet:

 Xiashi (Jintai) (硖石镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Jintai in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Xiashi (Pingxiang) (夏石镇), Großgemeinde der Stadt Pingxiang im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Xiashi (Shanzhou) (硖石乡), Gemeinde im Stadtbezirk Shanzhou in der chinesischen Provinz Henan
 Xiashi (Haining) (硖石街道), Straßenviertel der Stadt Haining in der chinesischen Provinz Zhejiang